

Littérature
Cette mystérieuse Minouche
Mam'zelle Minouche

Musique
Minouche est une chanson de Rachid Taha figurant sur l'album Je suis africain

Télévision
Minouche